Морон () — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Даніель Морон (нар. 1959) — чилійський футболіст аргентинського походження.
 Хісела Морон (нар. 1976) — іспанська синхроністка, олімпійська призерка.
 Лоренцо Морон Гарсія (нар. 1993) — іспанський футболіст.

Топонім 
 Морон — місто в Бретані, Франція
 Морон — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес. Частина Великого Буенос-Айреса.
 Морон — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Морон — місто на Кубі.
 Морон — місто на півночі Венесуели.

Див. також 
 Сен-Бріє-де-Морон — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан.
 Кампіна-де-Морон-і-Марчена — район (комарка) в Іспанії, входить у провінцію Севілья в складі автономного співтовариства Андалусія.